Jaguar S-type (1963)
 Jaguar S-type (1998)